El Santuario, gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Santuario (Risaralda), gemeente in het Colombiaanse departement Risaralda